Narva-Jõesuu kan verwijzen naar:

Narva-Jõesuu (gemeente), een gemeente in de Estlandse provincie Ida-Virumaa
Narva-Jõesuu (stad), de hoofdplaats van de Estlandse gemeente Narva-Jõesuu